Дмитровский сельский совет () — входит в состав
Каховского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Дмитровка
.

История 
 1861 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Дмитровка 
 с. Диброва

Примечания